Haplariella är ett släkte av svampar. Haplariella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Haplariella